Лена — стандартне тестове зображення

Лена — найбільша річка північно-східного Сибіру, впадає у Море Лаптєвих
 Лена — присілок, Ілішевський район, Башкортостан
 Лена — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Лена — селище, Ядрінський район, Чувашія

Лена — муніципалітет у регіоні Овернь, департамент Альє

Див. також 
 Ліна